Карелін— чоловіча форма слов'янського прізвища 

 Карелін Олександр Олександрович (19 вересня 1967, Новосибірськ, РРФСР, СРСР) — радянський і російський спортсмен.
 Карелін Володимир Петрович (Білоус) (15 вересня 1897 — 3 вересня 1938) — український радянський розвідник.

Див. також 
 Кареліна